Il doppio del torneo di tennis Frankfurt Grand Prix 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Pieter Aldrich e Danie Visser che hanno battuto in finale Kevin Curren e Eric Jelen 7-6, 6-7, 6-3.

Teste di serie 

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (campioni)
 Kevin Curren /  Eric Jelen (finale)

 Petr Korda /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Jim Courier /  Pete Sampras (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Frankfurt Grand Prix 1989